Republička liga Bosne i Hercegovine je bila liga trećeg stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1983./84.  Sudjelovalo je 16 klubova, a prvak je bio "Rudar" Ljubija-Prijedor.

Ljestvica 

 Hrasnica danas dio Sarajeva 
 "Rudar" iz Ljubije je 1967. preseljen u Prijedor, te se često nazivao "Rudar Ljubija-Prijedor"

Rezultatska križaljka  

Izvori:

Unutrašnje poveznice 
 Regionalna liga BiH - Zapad 1983./84.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Dario Hamzić: Fudbalski klub "Rudar" Ljubija : 1928. – 1992., Rijeka, 2014., , str. 161 
 Slaven Zambata i dr: Nogomet 84, Zagreb, 1984, UDK: 796.332"1984", str. 38-39 
 fkbuducnostbanovici.blogspot.com, Vremeplov, pristupljeno 1. siječnja 2018. 
 forum.sportsport.ba, Vremeplov 4: Ligaška takmičenja od 1945-1992. godine, (prema raznim izvorima), objave od 25. lipnja 2011., pristupljeno 21. listopada 2017. 
  

 

1983-84 1
 republička
1983-84